Клак Олексій Петрович (нар. 27 березня 1996, Кременець, Тернопільська область, Україна) — український футболіст.
 Гаральд Клак - Ютландський конунг, претендент на данський трон.